2 miejscowości w Polsce: 

 Karwica – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice 
 Karwica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida